En , Działy peut faire référence à :

dans la voïvodie de Łódź
 Działy, village dans le powiat de Kutno.
 Działy, village dans le powiat de Sieradz.
 Działy, village dans le powiat de Wieluń.

dans la voïvodie de Mazovie
 Działy, village dans le powiat de Ciechanów.
 Działy, village dans le powiat de Gostynin.

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Działy, village dans le powiat de Braniewo.